

Nom commun 
 Un cardinal est un haut dignitaire chargé d'élire et d'assister le pape dans la religion catholique.
 Page recensant les listes des cardinaux.
 En mathématiques, le cardinal d'un ensemble généralise la notion intuitive de nombre d'éléments applicable aux ensembles finis.
 En zoologie :
 le cardinal est un oiseau nord-américain dont la principale espèce connue est le cardinal rouge (Cardinalis cardinalis).
 le cardinal est un poisson de la famille des tétras.
 le cardinal est un coléoptère de la famille des Pyrochroïdés.
 le cardinal est un papillon de la famille des Nymphalidae.
 Le cardinal est un cépage de raisin de table.
 Un cardinal est aussi une variante du kir : 1/5 crème de cassis, 4/5 vin rouge frais.

Adjectif 
 En mathématiques, un nombre cardinal est un objet mathématique qui caractérise une classe d'ensembles équipotents.
 En grammaire, un déterminant numéral cardinal est un nombre désignant une quantité (un, deux...) par opposition aux déterminants numéraux ordinaux qui désignent un rang (premier, deuxième, second...).
 En géographie, le terme point cardinal désigne un des quatre points de référence géographiques (Nord, Sud, Est et Ouest).
 En optique géométrique, un point cardinal désigne un des six points particuliers permettant de décrire un système optique.
 En phonétique, les voyelles cardinales sont des voyelles de référence permettant de situer toutes les autres voyelles les unes par rapport aux autres.
 En analyse d'image en art, cardinal est un adjectif désignant ce qui est soit horizontal, soit vertical. Par extension, cet adjectif désigne également l'orientation d'un élément en fonction d'une grille invisible.
 Les quatre vertus cardinales sont les vertus les plus importantes de la théologie chrétienne.
 En astrologie, un signe cardinal est un signe du Zodiaque qui est basé sur l'« évolution », car il correspond au commencement d'une saison (printemps pour le Bélier, été pour le Cancer, automne pour la Balance et hiver pour le Capricorne (voir aussi Mode (astrologie)).
 Le rouge cardinal est une couleur rouge soutenu correspondant à celle de la robe des cardinaux.

Toponyme 
 Cardinal, ville canadienne du Manitoba
 Cardinal, ancien canton canadien de l'Ontario
 , canton issu de la fusion d'Edwardsburg et de Cardinal, en Ontario
 Phare des Grands Cardinaux, phare du Morbihan construit sur le rocher Groguéguez
 Bataille des Cardinaux, bataille navale ayant opposé les flottes française et britannique, pendant la guerre de Sept Ans
 Le pic Cardinal, une montagne des États-Unis dans l'État de Washington

Patronyme 

 Brian Cardinal, joueur de basket-ball américain ;
 Diane Cardinal, actrice québécoise ;
 Douglas Cardinal (né en 1934), architecte canadien ;
  (1945-2005), chef politique et écrivain Cree ;
 Jean-Guy Cardinal (1925-1979), homme politique québécois ;
 , traducteur français ayant vécu au début du  ;
 Lorne Cardinal, acteur canadien ;
 Marie Cardinal (1928-2001), femme de lettres française ;
 Mark Cardinal, joueur de rugby canadien ;
 Tantoo Cardinal, actrice canadienne ;

Autres noms propres 
 Cardinal est une marque suisse d'horlogerie.
 Cardinal est un personnage de l'Univers Marvel.
 Cardinals est un nom utilisé par de nombreux clubs sportifs ayant pour emblème l'oiseau précédemment nommé, notamment les Cardinals de St-Louis de la Ligue majeure de baseball et les Cardinals de l'Arizona de la National Football League.
 le Cardinal de Stanford est le club omnisports de l'université Stanford aux États-Unis.
 les Cardinaux de Granby étaient de 1965 à 1969 le nom du club de baseball de Granby (Québec) dans la Ligue provinciale.
 Cardinal est une brasserie suisse du canton de Fribourg qui produit en particulier la bière homonyme.
 Le cardinal est le surnom de Claude Guéant.
 Cardinal est le nom d'un train aux États-Unis.
 Le Cessna 177 Cardinal est un avion monomoteur quadriplace de tourisme à aile haute.

Titre 

 Cardinal une série télévisée canadienne diffusée depuis le .

Voir aussi 
 Points cardinaux, album solo de l'ancienne chanteuse du groupe de pop espagnol Mecano
 Kardinal Offishall, producteur/chanteur de rap canadien
 
 

Patronyme anglais